Dark Souls:

 Dark Souls — видеоигра в жанре action/RPG, разработанная компанией From Software для приставок PlayStation 3 и Xbox 360.
 Dark Souls II — экшн-ролевая игра с открытым миром, разрабатываемая для Microsoft Windows, Xbox 360 и PlayStation 3.
 Dark Souls III —  компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разработанная компанией FromSoftware для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One.